TV6 steht für folgende Fernsehsender:
 TV6 (Estland), estnischer Serien-Sender, in Betrieb seit 2002
 TV6, 1986–1987, französischer Vorläufer von M6 (Fernsehsender)
 TV6 (Lettland), lettischer Sender, in Betrieb seit 2007
 TV6 (Litauen), litauischer Sender, vormals Tango TV, in Betrieb seit 2008
 TV6 (Österreich), österreichischer Erotiksender, 2003–2005
 TV6 (Polen), polnischer Unterhaltungssender, in Betrieb seit 2011
 TV6 (Schweden), schwedischer Fernsehsender, in Betrieb seit 2006

Abkürzung